

Quadro de medalhas

Ligações externas

Natação
Verao de 1963
Natacao Verao 1963